Le Mur des fusillés, est un mur d'execution, à Valréas, dans le département de Vaucluse.

Histoire
Le , les FFI libèrent la ville de Valréas, dans le Vaucluse, de la présence de l'armée allemande. Quatre jours plus tard, après la reprise de la ville par les forces allemandes, ces dernières arrêtent 51 otages, et les fusillent, le long de l'atelier de l'imprimerie locale, pour l'exemple.

Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis .

Construction

À voir aussi

Notes et références

Articles connexes
 Liste des monuments historiques de Vaucluse
 Liste des édifices labellisés « Patrimoine du  siècle » de Vaucluse
 Valréas

Liens externes

Monument historique inscrit en 1981
Monument historique dans l'Enclave des papes
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en Vaucluse
Valréas